Барабаш — украинская казацкая фамилия тюркского происхождения. Означает «разумный», «умная голова».

Фамилия Барабаш упоминается в реестрах Запорожского Войска 1581 г. и 1756 г.

Известные носители 
 
 Барабаш, Алексей Игоревич (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
 Барабаш, Андрей Дмитриевич (род. 1993) — российский пловец в ластах.
 Барабаш, Афанасий Семёнович (1908—1996) — Герой Советского Союза.
 Барабаш, Виктор (; 1855—1928) — польский дирижёр и музыкальный педагог.
 Барабаш, Виктор Владимирович (род. 1959) — профессор, декан филологического факультета РУДН.
 Барабаш, Виталий Геннадьевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 
 Барабаш, Дмитрий (1578—1618) — гетман нереестровых казаков в 1617 году.
 
 Барабаш, Иван Дмитриевич (?—1648) — запорожский казак, черкасский полковник, наказной гетман малорусских казаков, участник посольств к польскому королю.
 Барабаш, Кирилл Владимирович (род. 1977) — российский политический заключённый, подполковник ВВС.
 Барабаш, Мария Сергеевна (род. 1965) — действительный член Академии строительства Украины, доктор технических наук, доцент.
 Барабаш, Миклош (; 1810—1898) — венгерский художник-портретист.
 Барабаш, Павол (род. 1959) — словацкий кинорежиссёр, сценарист и путешественник.
 Барабаш, Серафим Трофимович (1904—1975) — советский  государственный и хозяйственный деятель. Министр мясной и молочной промышленности РСФСР (1965-1970).
 Барабаш, Татьяна Борисовна (Аверина; 1950—2001) — советская спортсменка, чемпионка Зимних олимпийских игр 1976 года в скоростном беге на коньках.
 Барабаш, Тибор (1911—1984) — венгерский писатель и сценарист.
 Барабаш, Эникё (род. 1986) — румынская гребчиха.

Составные фамилии 
 Барабаш-Никифоров, Илья Ильич (1894—1980) — российский зоолог и эколог, профессор, доктор биологических наук, исследователь фауны Командорских островов.

Топоним 
 Барабаш — село в Хасанском районе Приморского края.
 Барабаш-Левада — село в Пограничном районе Приморского края России.
 Барабаш-Левадинское сельское поселение — сельское поселение в Пограничном районе Приморского края.

См. также 
 Барабашка (значения)

Примечания